TJ Sokol Hrazánky je jihočeský amatérský fotbalový klub z obce Hrazany okres Písek. V současnosti hraje III.třídu okresu Písek.

Klub vznikl v roce 1954 s názvem Sokol. V počátcích se klub věnoval kromě fotbalu i hokeji. Roku 1961 bylo vybudováno hřiště a od té doby se klub věnuje výhradně fotbalu. V 80. letech 20. století provozoval mládežnický oddíl žáků, později dorostenců, dva týmy mužů. V současnosti má pouze jeden tým dospělých.

V roce 1998 klub poprvé postoupil do vyšší soutěže II. třídy okresu Písek. V témže roce se probojoval až do II. kola krajské části Českého poháru.
Klub je výkonnostně na pomezí II. a III. třídy.

Umístění v jednotlivých sezónách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, VP- výhry v prodloužení nebo remízy , PP - porážky v prodloužení, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup,

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 

Fotbalové kluby v Jihočeském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1954
Sportovní kluby v okrese Písek
Fotbal v okrese Písek
Hrazany